EHF Champions League 1994-95 kan henvise til flere sportsbegivenheder
 EHF Champions League 1994-95 (mænd)
 EHF Champions League 1994-95 (kvinder)